H.A.T.E. — Hostile All Terrain Encounter — компьютерная игра в жанре диагонального скролл-шутера, разработанная Vortex Software и выпущенная в 1989 году для Commodore 64, ZX Spectrum, Amstrad CPC, Amiga и Atari ST. В игре используется изометрическая графика, в целом графика сильно напоминает Highway Encounter.

Геймплей игры сильно похож на Zaxxon — игрок пролетает на самолёте либо проезжает на танке по вражеской территории, отстреливаясь от врагов и собирая «энергетические контейнеры». Каждый собранный контейнер работает как дополнительная жизнь.
В игре всего 30 уровней.

Оценки

Примечания

Ссылки 
 HATE review from Amiga Power 14 (Jun 1992)
 H.A.T.E. - обзор игры в журнале CRASH, июнь 1989 года

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры с изометрической графикой
Игры для Amstrad CPC
Игры для Commodore 64
Игры для Amiga
Игры для Atari ST
Игры для ZX Spectrum
Компьютерные игры, разработанные Vortex Software